El nombre José Mijares puede referirse a:

 José Mijares Palencia (1895- 1965), militar mexicano.
 José Mijares (1921-), artista cubano.
 José Gutiérrez Mijares (1929-1989), futbolista español.